Agno puede referirse a:

 Agno (beato), beato español.
 Agno, municipio filipino de la provincia de Pangasinán.
 Comandancia de Agno, Comandancia Político-Militar creada en Filipinas en 1850, transformando la zona sur de La Cordillera.
 Agno (Tesino), comuna suiza del cantón del Tesino.
 Lugano-Agno, aeropuerto suizo.
 Río Agno, en la isla de Luzón en Filipinas.
 Agno Grande, río de la isla de Luzón en Filipinas. 
 Agno Chico, río de  la isla de Luzón en Filipinas.